JRT steht für:
 Jack Russell Terrier, eine Hunderasse
 Jugoslovenska/Jugoslavenska Radiotelevizija, Zusammenschluss der Hörfunk- und Fernsehsender der Republiken und Provinzen Jugoslawiens, 1952–1992 (s. Hörfunk und Fernsehen in Jugoslawien)
 Jugendrudertag, ein Organ der Deutschen Ruderjugend im Deutschen Ruderverband
 Jaguar-Rover-Triumph, ein britisches Automobilunternehmen

JRT ist der Titel folgender Zeitschriften:
 The Journal of Reformed Theology
 Journal of Retailing

jrt steht für:
 Chakato (ISO-639-3-Code), tschadische Sprache in Plateau (Nigeria), Nigeria

Abkürzung